"Pausa" peut désigner:
 Pausa (Saxe), une ville de Saxe, Allemagne

3 villages en Roumanie:
 Păușa (Bihor), village de l'arrondissement de Bihor
 Păușa (Sălaj), village de l'arrondissement de Sălaj
 Păușa (Vâlcea), village de l'arrondissement de Vâlcea